ttq – codice ISO 639-3 della lingua tawallammat tamajaq